

Cinema 
 Suburbia  – film del 1983 diretto da Penelope Spheeris
 SubUrbia  –  film del 1996 diretto da Richard Linklater

Musica 
 Suburbia  – singolo dei Pet Shop Boys del 1986